Волтер Бредфорд Кеннон (1871—1942) — американський психофізіолог, фізіолог.
 Ейс Кеннон (1934—2018) — американський саксофоніст.
 Енні Джамп Кеннон (1863—1941) — американська жінка-астроном. Наукові праці присвячені спектральній класифікації зір і дослідженням змінних зір.

 Кеннон — чинна військово-повітряна база Повітряних сил США.
 Кеннон — округ (графство) у штаті Теннессі, США.
 Кеннон-стріт
 Кеннон-Фолс — місто в США, у окрузі Гудг'ю штату Міннесота.